Athos Cozzi (1909-1989), est un dessinateur italien de bande dessinée.
 Julio Cozzi (1922-2011) est un footballeur international argentin.
 Luigi Cozzi (1947-), est un réalisateur et scénariste italien.
 Paolo Cozzi (1980-), est un joueur de volley-ball italien.
 Vincenzo Cozzi (1926-2013), est un prélat catholique italien.
Patronyme italien